La competizione dei 5000 m maschili di pattinaggio di velocità agli IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 5 febbraio 1964 sulla pista del  Olympia Eisschnellaufbahn a Innsbruck.

Risultati

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

M3